Dwójki kobiet rozgrywane w ramach bobslejów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbyły się w dniach 20 - 21 lutego na torze Alpensia Sliding Centre  umiejscowionym w Pjongczangu.

Mistrzyniami olimpijskimi zostały Niemki w składzie Mariama Jamanka/Lisa Buckwitz. Na drugim miejscu uplasowały się
Elana Meyers-Taylor/Lauren Gibbs ze Stanów Zjednoczonych, a brąz przypadł Kanadyjkom Kaillie Humphries/Phylicia George.

24 lutego 2018 Rosjanka Nadieżda Siergiejewa została uznana winną naruszenia przepisów antydopingowych, a jej wynik (12. miejsce zajęte w parze z Anastasiją Koczerżową) został anulowany.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018